Lavey of lawei, vorm van regeling van arbeidstijden; oude benaming voor staking of oproer; lawaai
Lavey (parish), parish in Noord-Ierland
Lavey-Morcles, gemeente en plaats in Zwitserland

Amerikaanse familie:
Anton Szandor LaVey (1930-1997), Amerikaans satanist en publicist (oprichter van de Church of Satan en het LaVeyaans satanisme)
Karla LaVey (1952), Amerikaans sataniste en radiopresentatrice
Zeena LaVey (1963), Amerikaans sataniste en magiër